Exotica (geslacht), een geslacht van Tweekleppigen
 Exotica (Martin Denny), een album van Martin Denny, naamgever van het genre
 Exotica (Bananarama), een album van Bananarama
 Exotica (film), een speelfilm uit 1994 van Atom Egoyan met Bruce Greenwood en Arsinée Khanjian